Aureilhan kan syfta på:

 Aureilhan, Landes, fransk kommun i departementet Landes
 Aureilhan, Hautes-Pyrénées, fransk kommun i departementet Hautes-Pyrénées